Kłoda (surowiec drzewny) – surowiec drewna okrągłego o określonych wymiarach,
 Kłoda (leśnictwo) – forma pnia wytwarzana przez drzewa,
 Kłoda (narzędzie kary) – narzędzie kary stosowane w średniowieczu,
 Kłodzina – rodzaj łodygi (pnia) występujący np. u palm,
 Kłoda – nazewnictwo tułowia u koni

 W Polsce 
 Kłoda – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Żukowice 
 Kłoda – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Kurów 
 Kłoda – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew 
 Kłoda – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Rytwiany 
 Kłoda – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Rydzyna 
 Kłoda – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Szydłowo 
 Kłoda – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Szydłowo
 Kłoda – gromada w powiecie puławskim

Zobacz też: Dziadowa Kłoda, Dębowa Kłoda, Kłoda Duża, Kłoda Górowska, Kłoda Mała, Mała Kłoda, Wilcza Kłoda